Denys Bojko – calciatore ucraino
Dmytro Bojko – schermidore ucraino
Jurij Anatolijovyč Bojko – politico ucraino
Serhij Bojko – arbitro di calcio ucraino
Svetlana Bojko – schermitrice russa